Quadricladium är ett släkte av svampar. Quadricladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Quadricladium